Knopfwurz ist ein Trivialname der Pflanzen:

Rispige Flockenblume und
Wiesen-Flockenblume.